Дако — имя собственное.
 Дако, Давид (, 1930—2003) — президент Центральноафриканской Республики с 14 августа 1960 г. по 1 января 1966 г. и с 20 сентября 1979 г. по 1 сентября 1981 г.
 Дако, Кристо (, 1876—1941) — албанский педагог, активист за независимость и журналист.
 Дако () — община в уезде Бузямап, провинция Биньфыок, Вьетнам.
 См. также 
 Дако-римляне — прямые предки молдаван и румын.